Pyongyang hat folgende Bedeutungen:

 englischsprachige Schreibweise der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang
 Pyongyang Arena, Sporthalle in Pjöngjang
 Pyongyang FC, koreanischer Fußballverein
 Pyongyang Golf Complex, Golfplatz in Pjöngjang
 Pyongyang Racer, nordkoreanisches Browserspiel
 Pyongyang (Restaurantkette), nordkoreanische Restaurantkette
 Pyongyang Sports Club, nordkoreanische Sportorganisation
 Pyongyang Touch, nordkoreanisches Smartphone
 The Pyongyang Times, nordkoreanische Wochenzeitung in englischer Sprache